Lauch steht für:
 Lauch (auch Porree), ein Zwiebelgemüse
 Lauch (Heraldik), eine Wappenfigur in der Heraldik
 Lauch (Gattung) (lat. Allium), eine Pflanzengattung
 Lauch (Fluss), ein Zufluss der Ill im Elsass
 gekürzt für die Ortsgemeinden Oberlauch und Niederlauch in der Eifel
 jugendsprachlich abwertend für einen schmächtigen oder einen dummen Menschen, siehe Lauch (Schimpfwort).

Lauch ist der Familienname folgender Personen:
 Peter Lauch, deutscher Schlagersänger